Премия Стрега () — одна из самых престижных итальянских премий в области литературы. Вручается ежегодно, начиная с 1947 года, за лучшее художественное произведение на итальянском языке, изданное между 1 мая предыдущего и 30 апреля текущего года. Среди лауреатов были такие писатели, как Чезаре Павезе (1950), Альберто Моравиа (1952), Умберто Эко (1981) и многие другие.

В 1944 году Мария и Гоффредо Беллончи основали литературный салон в Риме, где проводились встречи по воскресениям. Гостями салона были известные писатели, художники и многие значительные фигуры итальянской литературной жизни того времени. Это общество стало известным под именем «Воскресные друзья» (Amici della Domenica). В 1947 году Беллончи вместе с владельцем компании по производству ликёра Стрега (ит.), Гвидо Альберти (ит.), решили вручать литературную премию, лауреата которой выбирали бы члены общества «Воскресных друзей». Первую премию получил Эннио Флайано за книгу «Время убивать».

После смерти супругов Беллончи выбор лауреатов был доверен группе из 400 представителей итальянской культурной элиты, которые за два раунда выбирают пять финалистов и победителя. Объявление результатов происходит в первый четверг июля в нимфеуме Виллы Джулия в Риме. В настоящее время наряду с производителем ликёра «Стрега» спонсором премии является компания «Telecom Italia».

В 2006 году специальная премия была вручена экс-президенту Италии Оскару Луиджи Скальфаро за Конституцию Италии, написанную и утверждённую в 1946 году.

Лауреаты 

 1947 — Эннио Флайано «Время убивать» / Tempo di uccidere — Longanesi
 1948 — Виченцо Кардарелли «Вилла Тарантола» / Villa Tarantola — Meridiana
 1949 — Джованни Баттиста Аньолетти «Память» / La memoria — Bompiani
 1950 — Чезаре Павезе «Прекрасное лето» / La bella estate — Einaudi
 1951 — Коррадо Альваро «Почти жизнь» / Quasi una vita — Bompiani
 1952 — Альберто Моравиа «Рассказы» / I racconti — Bompiani
 1953 — Массимо Бонтемпелли «Верный любовник» / L’amante fedele — Mondadori
 1954 — Марио Сольдати «Письма с Капри» / Lettere da Capri — Garzanti
 1955 — Джованни Комиссо «Кот переходит улицу» / Un gatto attraversa la strada — Mondadori
 1956 — Джорджо Бассани «Пять феррарских историй» / Cinque storie ferraresi — Einaudi; Элемире Золля «Менуэт в аду» / Minuetto all’inferno — Einaudi
 1957 — Эльза Моранте «Остров Артура» / L’isola di Arturo — Einaudi
 1958 — Дино Буццати «Шестьдесят рассказов» / Sessanta racconti — Mondadori
 1959 — Джузеппе Томази ди Лампедуза «Гепард» / Il gattopardo — Feltrinelli
 1960 — Карло Кассола «Невеста Бубе» / La ragazza di Bube — Einaudi
 1961 — Раффаэле Ла Каприя «Смертельно ранен» / Ferito a morte — Bompiani
 1962 — Марио Тобино «Подпольщик» / Il clandestino — Mondadori
 1963 — Наталия Гинзбург «Семейные беседы» / Lessico famigliare — Einaudi
 1964 — Джованни Арпино «Тень холмов» / L’ombra delle colline — Mondadori
 1965 — Паоло Вольпони «Мировая машина» / La macchina mondiale — Garzanti
 1966 — Микеле Приско «Спираль тумана» / Una spirale di nebbia — Rizzoli
 1967 — Анна Мария Ортезе «Бедные и простые» / Poveri e semplici — Vallecchi
 1968 — Альберто Бевилаква «Кошачий глаз» / L’occhio del gatto — Rizzoli
 1969 — Лалла Романо «Слова между нами легкие» / Le parole tra noi leggere — Einaudi
 1970 — Гвидо Пьовене «Холодные звёзды» / Le stelle fredde — Mondadori
 1971 — Рафаэлло Бриньетти «Золотой пляж» / La spiaggia d’oro — Rizzoli
 1972 — Джузеппе Десси «Край теней» / Paese d’ombre — Mondadori
 1973 — Манлио Канконьи «Веселее, молодёжь» / Allegri, gioventù — Rizzoli
 1974 — Гульельмо Петрони «Смерть реки» / La morte del fiume — Mondadori
 1975 — Томмазо Ландольфи «Случайно» / A caso — Rizzoli
 1976 — Фауста Чаленте «Четыре девочки Визельбергер» / Le quattro ragazze Wieselberger — Mondadori
 1977 — Фульвио Томицца «Лучшая жизнь» / La miglior vita — Rizzoli
 1978 — Фердинандо Камон «Алтарь для матери» / Un altare per la madre — Garzanti
 1979 — Примо Леви «Ключ „звёздочка“» / La chiave a stella — Einaudi
 1980 — Витторио Горрезио «Наивная жизнь» / La vita ingenua — Rizzoli
 1981 — Умберто Эко «Имя розы» / Il nome della rosa — Bompiani
 1982 — Гоффредо Паризе «Азбука № 2» / Sillabario n.2 — Mondadori
 1983 — Марио Помилио «Рождество 1833 года» / Il Natale del 1833 — Rusconi
 1984 — Пьетро Читати «Толстой» / Tolstoj — Longanesi
 1985 — Карло Сгорлон «Флот потерянных рек» / L’armata dei fiumi perduti — Mondadori
 1986 — Мария Беллончи «Личное возрождение» / Rinascimento privato — Mondadori
 1987 — Станислао Ньево «Райские острова» / Le isole del paradiso — Mondadori
 1988 — Джезуальдо Буфалино «Ночная ложь» / Le menzogne della notte — Bompiani
 1989 — Джузеппе Понтиджа «Исчез перед рассветом» / La grande sera  — Mondadori
 1990 — Себастьяно Вассалли «Химера» / La chimera — Einaudi
 1991 — Паоло Вольпони «Дорога в Рим» / La strada per Roma — Einaudi
 1992 — Виченцо Консоло «Ночью» / Nottetempo, casa per casa — Mondadori
 1993 — Доменико Реа «Плебейская нимфа» / Ninfa plebea — Leonardo
 1994 — Джорджо Монтефоски «Отцовский дом» / La casa del padre — Bompiani
 1995 — Мариятереза Ди Лаша «Переход в тень» / Passaggio in ombra — Feltrinelli
 1996 — Алессандро Барберо «Прекрасная жизнь и чужие войны мистера Пайла, джентльмена» / Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo — Mondadori
 1997 — Клаудио Магрис «Микромиры» / Microcosmi — Garzanti
 1998 — Энцо Сичилиано «Прекрасные мгновения» / I bei momenti  — Mondadori
 1999 — Дачия Мараини «Мрак» / Buio  — Rizzoli
 2000 — Эрнесто Ферреро «H.» / N. — Einaudi
 2001 — Доменико Старноне «Виа Джемито» /  Via Gemito  — Feltrinelli
 2002 — Маргарет Мадзантини «Не двигайся» / Non ti muovere — Mondadori
 2003 — Мелания Г. Мадзукко «Жизнь» / Vita — Rizzoli
 2004 — Уго Риккарелли «Идеальное горе» / Il dolore perfetto  — Mondadori
 2005 — Маурицио Маджани «Ночной пассажир» / Il viaggiatore notturno  — Feltrinelli
 2006 — Сандро Веронези «Спокойный хаос» / Caos Calmo — Bompiani (la Costituzione Italiana conquista il «Premio Strega Speciale»)
 2007 — Никколо Амманити «Как велит Бог» / Come Dio comanda — Mondadori.
 2008 — Паоло Джордано «Одиночество простых чисел» / La solitudine dei numeri primi — Mondadori
 2009 — Тициано Скарпа «Стабат Матер» / Stabat Mater — Einaudi
 2010 — Антонио Пеннакки «Канал Муссолини» /Canale Mussolini — Mondadori
 2011 — Эдоардо Нези «История моих людей» /Storia della mia gente — Bompiani
 2012 — Алессандро Пиперно «Неразлучные. Пламя — друг воспоминаний» / Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi — Mondadori
 2013 — Вальтер Сити «Сопротивление ничем не помогает» / Resistere non serve a niente — Rizzoli
 2014 — Франческо Пикколо «Желание быть как все» / Il desiderio di essere come tutti — Einaudi
 2015 —  «Жестокость» / La ferocia — Einaudi
 2016 —  «Католическая школа» / La scuola cattolica — Rizzoli
 2017 —  «Восемь гор» / Le otto montagne — Einaudi
 2018 — Хелена Янечек «Девушка с „Лейкой“» / La Ragazza con la Leica — Guanda
 2019 — Антонио Скурати «М. Сын века» / M. Il figlio del secolo — Bompiani
 2020 —  «» / Il colibrì — La Nave di Teseo
 2021 —  «» / Due vite — Neri Pozza
 2022 —  «Лишённые Родины» / Spatriati — Einaudi

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Стрега

Премия Стрега
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Литературные премии Италии